Molekulska formula -{C24H33N3O2}- se može odnositi na:

 LY-215,840
 WAY-100,135

en:C24H33N3O2